Leitersdorf kan syfta på följande platser:

Polen 

 Sycowice, ort, Lubusz vojvodskap, Powiat zielonogórski,

Tjeckien 

 Litultovice, ort, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar